

Patronyme 
 Jules Vieille (1814-1896), recteur.
 Nicolas Vieille, mathématicien et économiste français.
 Paul Vieille (1854-1934), ingénieur et chimiste français, fils de Jules.
 Catherine Hermary-Vieille (1943-), romancière et biographe française, petite-fille par alliance de Paul.

Communes 

 Coupelle-Vieille, commune française du Pas-de-Calais
 Peyrusse-Vieille, commune française du Gers
 Vieille-Brioude, commune française de Haute-Loire
 Vieille-Chapelle, commune française du Pas-de-Calais
 Vieille-Église, commune française du Pas-de-Calais
 Vieille-Toulouse, commune française de Haute-Garonne

Bâtiments 

 La Vieille est un phare français du Finistère.
 La Vieille Bourse de Lille

Divers 

 Vieille, nom donné à plusieurs poissons d'eau de mer.
 vieille commune
 vieille coquette
La Vieille, personnage archétypal du folklore et des contes.
 La Vieille, titre du quatrième album de Michel Sardou.
 Le Festival des Vieilles Charrues, festival musical en Bretagne.